Albarello bezeichnet:
 Albarello (Apothekengefäß), speziell geformtes Apothekengefäß

Albarello ist der Familienname von

 Marco Albarello (* 1960), italienischer Skilangläufer
 Yves Albarello (* 1952), französischer Politiker